

Patronymes 
Lemtiougov (masculin ; ) ou Lemtiougova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Lemtiougov (1986-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe